Remaucourt puede referirse a: 

 Remaucourt, comuna de Ardenas (Francia).
 Remaucourt, comuna de Aisne (Francia).